Брэ́ндон Куи́нн Свире́нга (; род. 7 октября 1977, Орора, Колорадо, США) — американский актёр. Он начал свою карьеру в 1998 году, сыграв роль Чарли Мёрфи в короткометражном фильме «Экспресс: Проход к славе». Снимался в таких телесериалах и фильмах, как: «Лекарство для души», «Комната кошмаров», «Томми-оборотень», «За что тебя люблю», «C.S.I.: Место преступления» и «Мэлаченс».

Личная жизнь 
Куинн переехал в Монреаль, Канада, где встретил будущую жену, Рэйчел Катудаль. В настоящее время пара проживает в Лос-Анджелесе с дочерью Хлоей и сыном Эзрой.

Фильмография

Примечания

Ссылки